

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów 
 Bęczyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica